Аба́дія, або Абба́дія (, «абатство») — власна назва.

Особи 

 Мігель Абадія Мендес — 12-й президент Колумбії

Топоніми

Абадія-де-Гояс

Абадія (Касерес)

Аббадія-Ларіана
 Аббадія-Сан-Сальваторе
 Аббадія-Черрето

Джерела 
 Abbadia